Червонофло́тська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.



Поточні назви
 Червонофлотська вулиця — вулиця в місті Алушта
 Червонофлотська вулиця — вулиця в місті Донецьк

Колишні назви
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Довженка в смт Антонівка
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Історичної вулиці в місті Бахмач
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Арона Китаєва в місті Бахмут
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Квіткової вулиці в смт Билбасівка
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного в місті Біла Церква
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Михайлівської вулиці в місті Бобровиця
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Джерельної вулиці в місті Васильків
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного в місті Вінниця
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Флотської вулиці в місті Глобине
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Петра Григоренка в місті Дніпро
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Дружби в місті Дніпрорудне
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Сагайдачного в місті Дружківка
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Пароходної вулиці в місті Ізмаїл
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в місті Карлівка
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Федора Максименка в місті Київ
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Дружби в місті Кілія
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Чорноморської вулиці в місті Костянтинівка
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Флотської вулиці в місті Краматорськ
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Богуна в місті Красилів
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Володимира Вернадського в місті Кременчук
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Абрикосової вулиці в місті Кривий Ріг
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Володимира Степанка в місті Кропивницький
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Анатолія Солов'яненка в місті Лиман
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Люборадської вулиці в місті Лисичанськ
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Флотської вулиці в місті Маріуполь
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Олеся Гончара в місті Мелітополь
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Лікаря Ніколенка в місті Миколаїв
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Успенської вулиці в місті Мирноград
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Флотської вулиці в місті Олександрія
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Флотської вулиці в місті Охтирка
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Богопільської вулиці в місті Первомайськ, Миколаївська область
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Богдана Хмельницького в смт Покотилівка
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Квітки Цісик в місті Полтава
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Лісової вулиці в смт Радуль
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Флотської вулиці в смт Райгородок
Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Дунайської флотилії в місті Рені
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Калинової вулиці в місті Слов'янськ
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Виговського в місті Старокостянтинів
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Правобережної вулиці в місті Фастів
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Корабельної вулиці в місті Харків

 Червонофлотська вулиця — колишня назва Богородицької вулиці в місті Херсон
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Повстанської вулиці в місті Хмельницький
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Храмова в смт Чаплинка
 Червонофлотська вулиця — колишня назва Спаської вулиці в місті Чернівці
 Червонофлотська вулиця — колишня назва вулиці Скоропадського в місті Шостка

Червонофлотська вулиця — вулиця в місті Краснодар
 Червонофлотська вулиця — вулиця в місті Перм
 Червонофлотська вулиця — вулиця в місті Петрозаводськ
 Червонофлотська вулиця — вулиця в місті Ставрополь

Вулиці